Ribeiro kan som auktorsförkortning betyda:

 Ana Maria Ribeiro
 Célio Henrique Ribeiro
 Henrique Ribeiro
 J.O. Ribeiro

Robotskapade auktorsförkortningar